Каниц — немецкая фамилия и топоним. Носители фамилии родом из Германии, как правило, являются этническими немцами, тогда как в Австро-Венгрии её носителями были евреи.

Известные носители 
 Каниц, Август (1843—1897) — венгерский ботаник.
 Каниц, Ганс Вильгельм Александр фон — германский политический деятель.
 Каниц, Катрин — фигуристка из Германии (ГДР), выступавшая в парном разряде. 
 Каниц-Дальвиц, Карл фон — барон, генерал-лейтенант, министр иностранных дел Пруссии.
 Каниц, Феликс Филипп — австрийский географ и этнограф.
 Каниц, Фридрих фон — немецкий поэт.
 Каниц, Юлий Иванович фон — командир (директор) Казанских гимназий в 1764—1781 годах.

Топоним 
 Каниц — село в Болгарии.
 Каниц — немецкое название города Дольни-Коунице в Моравии, ныне Чехия.